Max Liedtke ist der Name folgender Personen:

* Max Liedtke (Journalist) (1894–1955), deutscher Journalist
 Max Liedtke (Pädagoge) (* 1931), deutscher Pädagoge